Plató, filòsof grec
 Plató agrícola, embalatge baix i descobert que s'utilitza per transportar productes hortícoles i fruiters
 Plató (cinema), espai de gravació
 Plató (cràter), cràter d'impacte de la Lluna
 Plató de Bactriana, rei grec de Bactriana
 Plató de Ravenna, exarca de Ravenna del segle VII
 Plató de Tívoli, traductor d'obres matemàtiques i astronòmiques del segle XII
 PLATO, Programmed Logic for Automatic Teaching Operations, programari per l'educació en línia
 PLATO (nau espacial), PLAnetary Transits and Oscillations of stars, futur observatori espacial de l'Agència Espacial Europea

Vegeu també 
 Plat (desambiguació)